Dorfer Bach oder Dorferbach heißen folgende geographische Objekte:

 Dorferbach (Alpbach), zum Alpbach im Alpbachtal, Nordtirol
 Dorfer Bach (Gail), zur Gail bei Obertilliach, Osttirol
 Dorferbach (Isel), auch Islitz, zur Isel im Hinterbichler Dorfertal, Osttirol
 Dorfer Bach (Niers), zur Niers im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Dorfer Bach (Rantenbach), zum Rantenbach bei Krakaudorf, Obersteiermark
 Dorferbach (Zederhausbach), zum Zederhausbach in Zederhaus, Lungau, Land Salzburg

Siehe auch: 
 Dorfbach